Петар Милошевский (; 6 декабря 1973 — 13 марта 2014) — македонский футболист, выступавший на позиции вратаря.

Биография 
Известен по выступлениям в Республике Македонии за команды «Пелистер» и «Вардар», а также по играм в турецких клубах «Трабзонспор», «Малатьяспор» и «Акчаабат Себатспор», карьеру завершал в 2005—2012 годах. За сборную играл с 1998 по 2011 годы, сыграв 59 матчей. В 1999 году признан лучшим футболистом страны. После карьеры игрока занимал пост спортивного директора сборной Северной Македонии.

13 марта 2014 года разбился в автокатастрофе на трассе Крива-Паланка — Куманово недалеко от села Карпош в результате столкновения с автомобилем президента Федерации футбола Македонии Ильчо Джёрджиевским. Живко Бойковский, в машине которого сидел Милоешвский, превысил скорость на трассе: его машина столкнулась с другой и перевернулась, вылетев с дороги. Бойковского осудили на год тюрьмы.

Ныне имя Петара Милошевского носит учебно-тренировочный центр в Скопье.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на MacedonianFootball.com 

Погибшие в автомобильных катастрофах
Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Пелистер»
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Малатьяспор»
Игроки ФК «Себатспор»
Игроки ФК «Эносис»